Новожёнов — русская фамилия. Происходит от названия беспоповского толка — Новожёны.

Известные носители 
 Новожёнов, Владимир Иванович (1922—1942) — активист и идеолог подпольной антифашистской организации действовавшей в оккупированном Ржеве в период с 1941 по 1942 год.
 
 Новожёнов, Лев Юрьевич (род. 1946) — советский и российский журналист, телеведущий, режиссёр, писатель.